huidafwijkingen, zie morfologie huidafwijkingen
een term uit de schilderkunst, zie efflorescentie (kunst)
verwering
de verschijning van zoutkristallen aan de oppervlakte van vaste lichamen